Таджик может иметь следующие значения:
 Таджики — иранский народ, говорящий на различных диалектах персо-таджикского континуума и населяющий регионы к востоку и северо-востоку от современного государства Иран, расположенные в современном Афганистане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Пакистане
 Таджик (Тайик), Хадия (род. 1982) — норвежский журналист, юрист и политик пакистанского происхождения.